Вільям Дампір (англ. William Dampier, 5 вересня 1651, Іст-Кокер, Сомерсет — березень 1715, Лондон) — англійський буканьєр, дослідник та письменник.
 Дампір (сага), «Дампір» («Сага про Благородних Мерців»; англ. The Noble Dead Saga) — фентезійна сага Барб Хенді і Дж. С. Хенді про пригоди дампіра Магер та її супутників.
 Дампір — вигаданий персонаж, нащадок від «міжрасового» союзу вампіра та людини.

Інше 
 Дампір — гора (3440 м) в Південних Альпах Нової Зеландії. Названа на честь Вільяма Дампіра